Diese Episodenliste enthält alle Episoden der US-amerikanischen Abenteuerserie Abenteuer unter Wasser, sortiert nach ihrer US-amerikanischen Erstausstrahlung. Die Fernsehserie umfasst vier Staffeln mit insgesamt 155 Episoden.

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Staffel 4

Einzelnachweise 

Abenteuer unter Wasser